Slovo Pomodoro (italsky „rajče“) může znamenat:

 Pomodoro (omáčka) – rajčatová omáčka na těstoviny nebo jako základ na pizzu
 Technika Pomodoro – druh manažerské metody organizace času